Чигрин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чигрин, Григорий Матвеевич (1916—1960) — Герой Советского Союза.
 Чигрин, Евгений Михайлович (род. 1961) — поэт.
 Чигрин, Роман (1970—2011) — российский убийца, насильник и педофил.
 Чигрин, Семён Лукьянович (1909 — ?) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда (1949).

См. также 
 Чигин